Виктор Васильевич Воробьёв: Воробьёв, Виктор Васильевич (1925—2006) — советский живописец.
 Воробьёв, Виктор Васильевич (1948—1995) — сотрудник советских и российских правоохранительных органов.